Diego Tardelli Martins (Santa Bárbara d'Oeste, 10 mei 1985) is een Braziliaanse voetballer die doorgaans als centrumspits speelt. Tardelli debuteerde in 2009 in het Braziliaans voetbalelftal.

Clubcarrière 
Tardelli debuteerde in 2003 op het hoogste niveau in het shirt van São Paulo. In het seizoen 2005/06 werd hij verhuurd aan Real Betis. In Nederland kreeg Tardelli bekendheid, toen op 16 februari 2006 met Real Betis AZ met 2-0 uitschakelde in de UEFA Cup. Tardelli maakte in deze wedstrijd de tweede treffer. São Paulo verhuurde Tardelli daarna aan Sâo Caetano. Vlak voor het sluiten van de transfermarkt op 31 augustus 2006 slaagde PSV erin om de toen 21-jarige Tardelli voor één seizoen te huren van São Paulo.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 26 oktober 2019

1 N.B. Dit betreft een cumulatief clubtotaal, dus een optelsom van de periodes bij São Paulo tot aan dit moment.
2 N.B. Dit betreft een clubtotaal, dus een totaal van alle periodes bij São Paulo.
3 N.B. Dit betreft een cumulatief clubtotaal, dus een optelsom van de periodes bij Atlético Mineiro tot aan dit moment.
4 N.B. Dit betreft een clubtotaal, dus een totaal van alle periodes bij Atlético Mineiro.

Interlandcarrière 
Tardelli speelde met het Braziliaans elftal op het WK onder 20 van 2005, dat in Nederland werd gehouden. Tijdens de poulefase plaatste Brazilië zich met zeven punten voor de achtste finales. In de kwartfinale moest Brazilië het opnemen tegen Duitsland. In de 82e minuut maakte Tardelli een doelpunt waarmee hij Brazilië op 1-1 zette, nadat Alexander Huber de Duitsers op een 1-0-voorsprong had gezet. In de verlenging scoorde wederom de linksback Rafael en zo bracht hij Brazilië in de 99e minuut op 1-2. Hiermee besliste hij de wedstrijd. In de 117e minuut kreeg Diego Tardelli zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. Zodoende miste hij de halve finale tussen Brazilië en Argentinië (1-2).

Tardelli debuteerde in 2009 in het Braziliaans voetbalelftal. Zijn eerste interlandgoal maakte hij op 11 oktober 2014, tegen Argentinië.

Erelijst 
 São Paulo
Campeonato Paulista: 2005
CONMEBOL Libertadores: 2005
Campeonato Brasileiro Série A: 2007

 PSV
Eredivisie: 2006/07

 Flamengo
Taça Guanabara: 2008
Campeonato Carioca: 2008

 Atlético Mineiro
Campeonato Mineiro: 2010, 2013, 2020, 2021
CONMEBOL Libertadores: 2013
CONMEBOL Recopa: 2014
Copa do Brasil: 2014

 Al-Gharafa
Emir of Qatar Cup: 2012

 Shandong Luneng
Chinese FA Super Cup: 2015

 Grêmio
Campeonato Gaúcho: 2019

Individueel
Campeonato Brasileiro Série A Team van het Jaar: 2009, 2014
Topscorer Campeonato Brasileiro Série A: 2009
Arthur Friedenreich Award: 2009

Trivia 
 Diego Tardelli is vernoemd naar Marco Tardelli. Een Italiaans voetballer, die zijn vader bewonderde.

Zie ook 
 Lijst van spelers van PSV

Externe links 

 Spelersprofiel van Diego Tardelli op psv.nl

Tardelli, Diego